Mistrzostwa Świata Par 1980 – 11. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1980. Rozegrano jeden turniej eliminacyjny, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężyła angielska para – Dave Jessup i Peter Collins. Do finału awansowała polska para – Edward Jancarz i Zenon Plech, zdobywając srebrne medale i tytuł wicemistrzów świata.

Eliminacje 
  Miszkolc, Borsod Volán Stadion, 
 Sędzia: b.d

Półfinały

Olching (1) 
  Olching, 
 Sędzia: b.d

Częstochowa (2) 
  Częstochowa, Miejski Stadion Arena, 
 Sędzia: Rolf Randborg

Finał 
  Krško, Stadion Matije Gubca, 
 Sędzia: b.d

Przypisy

Bibliografia 
 

1980
1980 w sporcie żużlowym